Danmark Rundt 2018 (eller PostNord Danmark Rundt 2018 af sponsorårsager) var den 28. udgave af cykelløbet Danmark Rundt, der blev kørt fra 1. - til 5. august 2018. Det 787 kilometer lange løb bestod af fem etaper fordelt på fem dage med start i Aalborg og slut på Frederiksberg i København.

Den samlede vinder af løbet blev belgiske Wout van Aert (). På de efterfølgende podiepladser kom danskerne Rasmus Quaade () og Lasse Norman Hansen (). Nicolai Brøchner () vandt bakkekonkurrencen og  vandt holdkonkurrencen.

Hold og ryttere

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Trøjernes fordeling gennem løbet

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bakkekonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Startliste

Eksterne henvisninger